Tisbisoma är ett släkte av kräftdjur. Tisbisoma ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Tisbisoma